Ejido – nei paesi di lingua spagnola, terreno comune di uso pubblico
Ejido – città dello stato di Mérida (Venezuela)
El Ejido – comune dell'Andalusia (Spagna)
Polideportivo Ejido – squadra di calcio spagnola